Klein Autiechowitz bezeichnet mehrere Orte

 Útěchovičky, Gemeinde im Okres Pelhřimov, Tschechien
 Útěchovičky, Ortsteil von Pelhřimov, Okres Pelhřimov, Tschechien; siehe Útěchovičky (Pelhřimov)